Komé peut désigner différentes communes :
 Komé, village du département de Gorom-Gorom au Burkina Faso
 Komé, village du département de Nya au Tchad

Le mot komé peut aussi désigner la marque de référence.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités